Half Moon Lake (Alberta)
 Half Moon Lake (Floride)
 Half Moon Lake (Michigan)